Las Tortugas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Tortugas, Michoacán de Ocampo, ort, Puruándiro, 
 Las Tortugas, Tamaulipas, ort, Llera, 

Robotskapade Mexikoförgreningar